Алекса́ндр Горбуно́в:
 Горбунов, Александр Валерьевич (Сталингулаг, род. 1992) — российский блогер.
 
 Горбунов, Александр Иванович (1896—1936) — большевик, рабочий, председатель Вотской (ныне — Удмуртской) областной ЧК. 
 Горбунов, Александр Матвеевич (1921—2006) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.